|-
|(124251)||2001 QV3|| align=right|16,5|| align=right|2,203|| align=right|0,134|| align=right|2,60|| align=right|3,270||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124252)||2001 QA4|| align=right|17,1|| align=right|2,355|| align=right|0,190|| align=right|3,11|| align=right|3,613||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124253)||2001 QH4|| align=right|16,5|| align=right|2,173|| align=right|0,111|| align=right|3,19|| align=right|3,203||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124254)||2001 QA5|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,237|| align=right|4,59|| align=right|3,622||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124255)||2001 QY6|| align=right|16,6|| align=right|2,318|| align=right|0,249|| align=right|3,44|| align=right|3,528||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124256)||2001 QG8|| align=right|17,2|| align=right|2,202|| align=right|0,175|| align=right|1,73|| align=right|3,266||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124257)||2001 QB9|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,213|| align=right|2,21|| align=right|3,613||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124258)||2001 QT9|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,213|| align=right|7,05|| align=right|3,553||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124259)||2001 QM11|| align=right|16,7|| align=right|2,235|| align=right|0,218|| align=right|1,37|| align=right|3,342||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124260)||2001 QK12|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,226|| align=right|3,39|| align=right|3,646||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124261)||2001 QP12|| align=right|16,4|| align=right|2,168|| align=right|0,160|| align=right|3,71|| align=right|3,192||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124262)||2001 QU12|| align=right|16,7|| align=right|2,395|| align=right|0,211|| align=right|2,21|| align=right|3,705||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124263)||2001 QN13|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,146|| align=right|7,04|| align=right|3,404||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124264)||2001 QL14|| align=right|16,8|| align=right|2,289|| align=right|0,259|| align=right|1,58|| align=right|3,464||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124265)||2001 QZ14|| align=right|16,6|| align=right|2,383|| align=right|0,195|| align=right|1,69|| align=right|3,677||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124266)||2001 QE15|| align=right|17,5|| align=right|2,145|| align=right|0,184|| align=right|3,93|| align=right|3,141||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124267)||2001 QO15|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,145|| align=right|4,60|| align=right|3,441||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124268)||2001 QK16|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,127|| align=right|6,49|| align=right|3,553||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124269)||2001 QD18|| align=right|13,4|| align=right|3,945|| align=right|0,248|| align=right|9,13|| align=right|7,836||HLD||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124270)||2001 QH19|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,195|| align=right|1,62|| align=right|3,604||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124271)||2001 QO19|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,195|| align=right|2,93|| align=right|3,366||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124272)||2001 QR19|| align=right|16,9|| align=right|2,374|| align=right|0,203|| align=right|0,65|| align=right|3,658||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124273)||2001 QU19|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,207|| align=right|2,02|| align=right|3,618||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124274)||2001 QW20|| align=right|16,4|| align=right|2,225|| align=right|0,066|| align=right|7,34|| align=right|3,319||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124275)||2001 QH23|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,224|| align=right|2,06|| align=right|3,519||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124276)||2001 QJ26|| align=right|18,0|| align=right|2,148|| align=right|0,225|| align=right|2,42|| align=right|3,148||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124277)||2001 QX27|| align=right|15,8|| align=right|2,303|| align=right|0,149|| align=right|6,40|| align=right|3,494||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124278)||2001 QM28|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,256|| align=right|2,44|| align=right|3,596||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124279)||2001 QR28|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,226|| align=right|3,13|| align=right|3,552||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124280)||2001 QM29|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,252|| align=right|7,76|| align=right|3,765||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124281)||2001 QP32|| align=right|15,7|| align=right|2,220|| align=right|0,093|| align=right|6,31|| align=right|3,307||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124282)||2001 QA39|| align=right|16,9|| align=right|2,298|| align=right|0,196|| align=right|5,29|| align=right|3,483||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124283)||2001 QC40|| align=right|17,4|| align=right|2,246|| align=right|0,210|| align=right|2,22|| align=right|3,366||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124284)||2001 QQ42|| align=right|16,6|| align=right|2,382|| align=right|0,198|| align=right|2,28|| align=right|3,676||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124285)||2001 QS43|| align=right|17,2|| align=right|2,234|| align=right|0,227|| align=right|1,18|| align=right|3,339||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124286)||2001 QV43|| align=right|16,9|| align=right|2,232|| align=right|0,191|| align=right|3,88|| align=right|3,333||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124287)||2001 QK45|| align=right|16,6|| align=right|2,284|| align=right|0,189|| align=right|3,59|| align=right|3,451||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124288)||2001 QS48|| align=right|16,6|| align=right|2,445|| align=right|0,218|| align=right|2,61|| align=right|3,823||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124289)||2001 QA51|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,164|| align=right|4,13|| align=right|3,383||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124290)||2001 QD51|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,201|| align=right|3,01|| align=right|3,393||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124291)||2001 QZ51|| align=right|17,0|| align=right|2,305|| align=right|0,181|| align=right|7,07|| align=right|3,500||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124292)||2001 QE53|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,205|| align=right|2,49|| align=right|3,650||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124293)||2001 QQ53|| align=right|16,5|| align=right|2,220|| align=right|0,168|| align=right|7,42|| align=right|3,307||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124294)||2001 QC55|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,181|| align=right|4,82|| align=right|3,508||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124295)||2001 QF56|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,121|| align=right|2,42|| align=right|3,677||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124296)||2001 QZ56|| align=right|17,4|| align=right|2,339|| align=right|0,234|| align=right|3,07|| align=right|3,576||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124297)||2001 QE57|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,130|| align=right|6,64|| align=right|3,680||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124298)||2001 QQ57|| align=right|16,6|| align=right|2,212|| align=right|0,146|| align=right|2,19|| align=right|3,289||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124299)||2001 QJ58|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,175|| align=right|4,32|| align=right|3,607||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124300)||2001 QN59|| align=right|15,9|| align=right|2,178|| align=right|0,184|| align=right|5,70|| align=right|3,213||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124301)||2001 QD62|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,064|| align=right|5,75|| align=right|3,323||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124302)||2001 QL62|| align=right|16,9|| align=right|2,390|| align=right|0,214|| align=right|1,81|| align=right|3,694||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124303)||2001 QR63|| align=right|16,9|| align=right|2,317|| align=right|0,171|| align=right|2,00|| align=right|3,525||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124304)||2001 QJ64|| align=right|15,2|| align=right|2,345|| align=right|0,143|| align=right|8,73|| align=right|3,590||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124305)||2001 QN64|| align=right|16,8|| align=right|2,165|| align=right|0,152|| align=right|1,96|| align=right|3,185||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124306)||2001 QR64|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,154|| align=right|3,54|| align=right|3,524||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124307)||2001 QY64|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,123|| align=right|7,56|| align=right|3,439||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124308)||2001 QM69|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|4,96|| align=right|3,475||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124309)||2001 QZ69|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,209|| align=right|4,98|| align=right|3,466||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124310)||2001 QS72|| align=right|15,7|| align=right|2,438|| align=right|0,240|| align=right|8,22|| align=right|3,807||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124311)||2001 QO73|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,258|| align=right|2,82|| align=right|3,330||MBA||21. srpna 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(124312)||2001 QT73|| align=right|16,4|| align=right|2,320|| align=right|0,232|| align=right|2,15|| align=right|3,534||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124313)||2001 QX73|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,199|| align=right|1,94|| align=right|3,684||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124314)||2001 QF74|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,200|| align=right|2,78|| align=right|3,699||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124315)||2001 QY77|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,243|| align=right|4,81|| align=right|3,750||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124316)||2001 QX78|| align=right|15,7|| align=right|2,224|| align=right|0,219|| align=right|2,73|| align=right|3,315||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124317)||2001 QS80|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,102|| align=right|6,54|| align=right|3,534||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124318)||2001 QZ82|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,182|| align=right|5,31|| align=right|3,523||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124319)||2001 QL83|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,138|| align=right|6,77|| align=right|3,501||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124320)||2001 QC85|| align=right|17,1|| align=right|2,303|| align=right|0,212|| align=right|3,18|| align=right|3,494||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124321)||2001 QL85|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,238|| align=right|6,69|| align=right|3,632||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124322)||2001 QK92|| align=right|16,2|| align=right|1,924|| align=right|0,082|| align=right|24,03|| align=right|2,669||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124323)||2001 QO94|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,167|| align=right|2,70|| align=right|3,519||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124324)||2001 QR96|| align=right|16,4|| align=right|2,162|| align=right|0,219|| align=right|4,24|| align=right|3,178||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124325)||2001 QR97|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,175|| align=right|4,60|| align=right|3,350||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124326)||2001 QU97|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,239|| align=right|2,78|| align=right|3,392||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124327)||2001 QW97|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,251|| align=right|5,88|| align=right|3,554||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124328)||2001 QR98|| align=right|16,2|| align=right|2,534|| align=right|0,282|| align=right|4,08|| align=right|4,032||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124329)||2001 QU98|| align=right|16,3|| align=right|2,323|| align=right|0,296|| align=right|6,53|| align=right|3,540||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124330)||2001 QG101|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,154|| align=right|6,57|| align=right|3,453||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124331)||2001 QZ102|| align=right|16,8|| align=right|2,349|| align=right|0,236|| align=right|3,50|| align=right|3,600||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124332)||2001 QB104|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,214|| align=right|1,35|| align=right|3,523||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124333)||2001 QM105|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,160|| align=right|5,31|| align=right|3,632||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124334)||2001 QC108|| align=right|16,9|| align=right|2,360|| align=right|0,217|| align=right|1,69|| align=right|3,625||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124335)||2001 QL108|| align=right|17,3|| align=right|2,381|| align=right|0,226|| align=right|2,69|| align=right|3,674||MBA||24. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124336)||2001 QZ109|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,166|| align=right|4,85|| align=right|3,455||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124337)||2001 QC110|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,232|| align=right|6,39|| align=right|3,569||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124338)||2001 QE110|| align=right|16,9|| align=right|2,263|| align=right|0,134|| align=right|3,39|| align=right|3,404||MBA||24. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124339)||2001 QV111|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,248|| align=right|1,58|| align=right|3,592||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124340)||2001 QM112|| align=right|17,1|| align=right|2,264|| align=right|0,232|| align=right|6,16|| align=right|3,405||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124341)||2001 QT114|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,132|| align=right|6,38|| align=right|3,598||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124342)||2001 QL116|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,117|| align=right|5,88|| align=right|3,574||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124343)||2001 QF117|| align=right|16,7|| align=right|2,223|| align=right|0,171|| align=right|6,15|| align=right|3,313||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124344)||2001 QL117|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,116|| align=right|6,94|| align=right|3,656||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124345)||2001 QP117|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,232|| align=right|5,67|| align=right|3,532||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124346)||2001 QC118|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,151|| align=right|6,24|| align=right|3,557||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124347)||2001 QP119|| align=right|15,9|| align=right|2,211|| align=right|0,110|| align=right|6,64|| align=right|3,286||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124348)||2001 QF120|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,152|| align=right|4,84|| align=right|3,466||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124349)||2001 QX120|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|6,48|| align=right|3,486||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124350)||2001 QX122|| align=right|16,2|| align=right|2,168|| align=right|0,127|| align=right|2,46|| align=right|3,192||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124351)||2001 QF124|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,092|| align=right|7,63|| align=right|3,482||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124352)||2001 QD126|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,272|| align=right|6,80|| align=right|3,514||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124353)||2001 QC127|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,140|| align=right|6,48|| align=right|3,569||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124354)||2001 QM127|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,150|| align=right|6,02|| align=right|3,484||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124355)||2001 QW128|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,148|| align=right|6,12|| align=right|3,497||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124356)||2001 QA129|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,158|| align=right|7,04|| align=right|3,640||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124357)||2001 QH129|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,296|| align=right|21,99|| align=right|3,611||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124358)||2001 QA131|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,124|| align=right|6,57|| align=right|3,470||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124359)||2001 QV131|| align=right|16,6|| align=right|2,336|| align=right|0,124|| align=right|5,99|| align=right|3,571||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124360)||2001 QR133|| align=right|16,1|| align=right|2,324|| align=right|0,182|| align=right|5,23|| align=right|3,543||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124361)||2001 QW133|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,096|| align=right|5,71|| align=right|3,425||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124362)||2001 QZ134|| align=right|15,6|| align=right|2,297|| align=right|0,120|| align=right|6,75|| align=right|3,482||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124363)||2001 QM136|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,270|| align=right|9,95|| align=right|3,488||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124364)||2001 QB138|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,258|| align=right|4,52|| align=right|3,605||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124365)||2001 QL138|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,138|| align=right|6,51|| align=right|3,532||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124366)||2001 QV140|| align=right|16,0|| align=right|2,458|| align=right|0,245|| align=right|8,36|| align=right|3,853||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124367)||2001 QD142|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,203|| align=right|3,38|| align=right|3,659||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124368)||2001 QT142|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,189|| align=right|5,51|| align=right|3,516||MBA||24. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124369)||2001 QS147|| align=right|15,3|| align=right|2,319|| align=right|0,239|| align=right|7,35|| align=right|3,531||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124370)||2001 QX149|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,205|| align=right|9,14|| align=right|3,776||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124371)||2001 QJ152|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,143|| align=right|5,94|| align=right|3,501||MBA||25. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124372)||2001 QN152|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,202|| align=right|1,59|| align=right|3,668||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124373)||2001 QP152|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,136|| align=right|1,41|| align=right|3,674||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124374)||2001 QU152|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,122|| align=right|5,66|| align=right|3,431||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124375)||2001 QV152|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,199|| align=right|4,06|| align=right|3,381||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124376)||2001 QG155|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|6,27|| align=right|3,432||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124377)||2001 QG157|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,073|| align=right|3,95|| align=right|3,266||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124378)||2001 QH157|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,123|| align=right|7,04|| align=right|3,645||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124379)||2001 QY158|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,119|| align=right|3,43|| align=right|3,414||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124380)||2001 QK161|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,230|| align=right|3,17|| align=right|3,493||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124381)||2001 QB164|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,044|| align=right|9,71|| align=right|3,603||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124382)||2001 QX165|| align=right|16,6|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|7,62|| align=right|3,515||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124383)||2001 QF167|| align=right|16,9|| align=right|2,425|| align=right|0,179|| align=right|2,27|| align=right|3,776||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124384)||2001 QE168|| align=right|17,1|| align=right|2,132|| align=right|0,096|| align=right|0,23|| align=right|3,111||MBA||25. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124385)||2001 QC174|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,115|| align=right|3,85|| align=right|4,157||MBA||26. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124386)||2001 QJ175|| align=right|16,4|| align=right|2,466|| align=right|0,202|| align=right|4,14|| align=right|3,872||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124387)||2001 QB178|| align=right|15,9|| align=right|2,313|| align=right|0,198|| align=right|8,49|| align=right|3,518||MBA||27. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124388)||2001 QN178|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,183|| align=right|7,85|| align=right|3,348||MBA||26. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124389)||2001 QG179|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,150|| align=right|6,75|| align=right|3,441||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124390)||2001 QU179|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,219|| align=right|3,04|| align=right|3,588||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124391)||2001 QX179|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,144|| align=right|7,20|| align=right|3,550||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124392)||2001 QZ181|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,140|| align=right|7,37|| align=right|3,604||MBA||29. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124393)||2001 QM186|| align=right|16,6|| align=right|2,340|| align=right|0,143|| align=right|1,83|| align=right|3,579||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124394)||2001 QF187|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,183|| align=right|1,83|| align=right|3,633||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124395)||2001 QA189|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,074|| align=right|6,46|| align=right|3,486||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124396)||2001 QJ189|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,163|| align=right|22,60|| align=right|3,519||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124397)||2001 QR190|| align=right|16,9|| align=right|2,115|| align=right|0,088|| align=right|2,27|| align=right|3,075||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124398)||2001 QK197|| align=right|15,2|| align=right|3,096|| align=right|0,100|| align=right|2,30|| align=right|5,446||MBA||22. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124399)||2001 QN197|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,173|| align=right|8,99|| align=right|3,515||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124400)||2001 QB198|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,062|| align=right|6,47|| align=right|3,511||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124401)||2001 QF198|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,119|| align=right|3,81|| align=right|3,714||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124402)||2001 QQ198|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,207|| align=right|4,03|| align=right|3,466||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124403)||2001 QZ204|| align=right|16,2|| align=right|2,225|| align=right|0,101|| align=right|4,92|| align=right|3,318||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124404)||2001 QR205|| align=right|17,3|| align=right|2,295|| align=right|0,165|| align=right|2,03|| align=right|3,475||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124405)||2001 QN206|| align=right|16,7|| align=right|2,168|| align=right|0,187|| align=right|1,79|| align=right|3,191||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124406)||2001 QO206|| align=right|17,4|| align=right|2,247|| align=right|0,168|| align=right|2,67|| align=right|3,367||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124407)||2001 QS206|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,164|| align=right|2,63|| align=right|3,586||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124408)||2001 QN208|| align=right|16,5|| align=right|2,219|| align=right|0,118|| align=right|7,35|| align=right|3,305||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124409)||2001 QP211|| align=right|16,6|| align=right|2,335|| align=right|0,155|| align=right|2,05|| align=right|3,567||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124410)||2001 QW211|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,143|| align=right|6,55|| align=right|3,445||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124411)||2001 QD212|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|3,610||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124412)||2001 QR213|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,160|| align=right|5,19|| align=right|3,289||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124413)||2001 QD214|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,106|| align=right|1,29|| align=right|3,571||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124414)||2001 QM214|| align=right|17,0|| align=right|2,394|| align=right|0,234|| align=right|12,47|| align=right|3,704||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124415)||2001 QA219|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,212|| align=right|25,94|| align=right|3,444||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124416)||2001 QV223|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,192|| align=right|3,87|| align=right|3,803||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124417)||2001 QW223|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,123|| align=right|6,35|| align=right|3,484||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124418)||2001 QL224|| align=right|16,7|| align=right|2,252|| align=right|0,086|| align=right|2,99|| align=right|3,378||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124419)||2001 QT229|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,153|| align=right|3,93|| align=right|3,552||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124420)||2001 QM230|| align=right|16,6|| align=right|2,273|| align=right|0,066|| align=right|5,73|| align=right|3,426||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124421)||2001 QM233|| align=right|16,9|| align=right|2,354|| align=right|0,203|| align=right|1,66|| align=right|3,610||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124422)||2001 QL234|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,124|| align=right|5,02|| align=right|3,338||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124423)||2001 QE235|| align=right|17,0|| align=right|2,413|| align=right|0,177|| align=right|0,72|| align=right|3,749||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124424)||2001 QL237|| align=right|17,2|| align=right|2,540|| align=right|0,296|| align=right|5,04|| align=right|4,047||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124425)||2001 QU238|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,149|| align=right|14,52|| align=right|3,715||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124426)||2001 QE239|| align=right|17,4|| align=right|2,335|| align=right|0,163|| align=right|2,00|| align=right|3,568||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124427)||2001 QW239|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,200|| align=right|2,80|| align=right|3,454||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124428)||2001 QU241|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,157|| align=right|5,61|| align=right|3,577||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124429)||2001 QX242|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,131|| align=right|5,64|| align=right|3,452||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124430)||2001 QE246|| align=right|16,4|| align=right|2,355|| align=right|0,200|| align=right|5,96|| align=right|3,613||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124431)||2001 QD247|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,233|| align=right|5,77|| align=right|3,680||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124432)||2001 QJ247|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,210|| align=right|2,21|| align=right|3,674||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124433)||2001 QM247|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,148|| align=right|9,01|| align=right|3,763||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124434)||2001 QR247|| align=right|16,9|| align=right|2,271|| align=right|0,177|| align=right|6,53|| align=right|3,421||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124435)||2001 QS247|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,210|| align=right|3,10|| align=right|3,691||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124436)||2001 QG248|| align=right|15,9|| align=right|2,251|| align=right|0,118|| align=right|6,29|| align=right|3,377||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124437)||2001 QN248|| align=right|15,7|| align=right|2,429|| align=right|0,091|| align=right|8,67|| align=right|3,784||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124438)||2001 QV248|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,107|| align=right|7,07|| align=right|3,768||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124439)||2001 QG249|| align=right|17,1|| align=right|2,231|| align=right|0,182|| align=right|5,31|| align=right|3,331||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124440)||2001 QB257|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,136|| align=right|7,85|| align=right|3,704||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124441)||2001 QN258|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,186|| align=right|3,71|| align=right|3,532||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124442)||2001 QY259|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,161|| align=right|4,70|| align=right|3,496||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124443)||2001 QQ260|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,200|| align=right|5,61|| align=right|3,480||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124444)||2001 QF261|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,065|| align=right|6,36|| align=right|3,508||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124445)||2001 QG262|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,178|| align=right|6,90|| align=right|3,587||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124446)||2001 QJ262|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,090|| align=right|6,83|| align=right|3,571||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124447)||2001 QA263|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,130|| align=right|1,90|| align=right|3,593||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124448)||2001 QC263|| align=right|16,6|| align=right|2,439|| align=right|0,206|| align=right|1,61|| align=right|3,808||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124449)||2001 QZ263|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,178|| align=right|6,86|| align=right|3,673||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124450)||2001 QN264|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,244|| align=right|10,69|| align=right|3,604||MBA||25. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124451)||2001 QU269|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,191|| align=right|5,94|| align=right|3,422||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124452)||2001 QA270|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,192|| align=right|2,97|| align=right|3,525||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124453)||2001 QM270|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,086|| align=right|3,19|| align=right|3,284||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124454)||2001 QG271|| align=right|16,7|| align=right|2,459|| align=right|0,137|| align=right|4,16|| align=right|3,856||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124455)||2001 QX272|| align=right|16,5|| align=right|2,224|| align=right|0,139|| align=right|6,07|| align=right|3,316||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124456)||2001 QC278|| align=right|16,2|| align=right|2,296|| align=right|0,190|| align=right|6,44|| align=right|3,479||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124457)||2001 QE280|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,195|| align=right|5,75|| align=right|3,348||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124458)||2001 QU282|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,133|| align=right|7,53|| align=right|3,580||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124459)||2001 QE284|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,212|| align=right|1,06|| align=right|3,753||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124460)||2001 QM292|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,180|| align=right|6,55|| align=right|3,447||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124461)||2001 QE295|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,209|| align=right|1,39|| align=right|3,645||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124462)||2001 QG295|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,127|| align=right|7,31|| align=right|3,647||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124463)||2001 QQ295|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,210|| align=right|1,65|| align=right|4,008||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124464)||2001 QV295|| align=right|16,6|| align=right|2,192|| align=right|0,154|| align=right|4,29|| align=right|3,244||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124465)||2001 QF296|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,128|| align=right|7,39|| align=right|3,548||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124466)||2001 QF327|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,240|| align=right|7,24|| align=right|3,453||MBA||23. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(124467)||2001 QW327|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,171|| align=right|5,49|| align=right|3,440||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124468)||2001 QB329|| align=right|16,3|| align=right|2,287|| align=right|0,052|| align=right|7,22|| align=right|3,459||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124469)||2001 QA330|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,126|| align=right|5,83|| align=right|3,617||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124470)||2001 RL4|| align=right|16,3|| align=right|2,255|| align=right|0,120|| align=right|6,81|| align=right|3,385||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124471)||2001 RD5|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,153|| align=right|4,12|| align=right|3,533||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124472)||2001 RJ5|| align=right|17,1|| align=right|2,307|| align=right|0,180|| align=right|2,01|| align=right|3,503||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124473)||2001 RB6|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,097|| align=right|19,49|| align=right|3,773||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124474)||2001 RQ6|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,157|| align=right|9,15|| align=right|3,427||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124475)||2001 RX6|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|3,759||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124476)||2001 RB7|| align=right|16,4|| align=right|2,570|| align=right|0,196|| align=right|4,82|| align=right|4,118||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124477)||2001 RD7|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,124|| align=right|6,51|| align=right|3,448||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124478)||2001 RG12|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,207|| align=right|2,27|| align=right|3,759||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124479)||2001 RA13|| align=right|16,7|| align=right|2,398|| align=right|0,183|| align=right|2,15|| align=right|3,714||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124480)||2001 RP13|| align=right|16,4|| align=right|2,202|| align=right|0,135|| align=right|2,71|| align=right|3,267||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124481)||2001 RZ18|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,096|| align=right|4,52|| align=right|3,380||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124482)||2001 RM21|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,097|| align=right|4,77|| align=right|3,485||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124483)||2001 RS23|| align=right|17,1|| align=right|2,279|| align=right|0,167|| align=right|4,50|| align=right|3,441||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124484)||2001 RT24|| align=right|17,1|| align=right|2,207|| align=right|0,167|| align=right|0,17|| align=right|3,277||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124485)||2001 RF25|| align=right|17,3|| align=right|2,362|| align=right|0,205|| align=right|0,68|| align=right|3,630||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124486)||2001 RG25|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,105|| align=right|2,43|| align=right|3,417||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124487)||2001 RT27|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,095|| align=right|6,82|| align=right|3,420||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124488)||2001 RU35|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,152|| align=right|3,81|| align=right|3,454||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124489)||2001 RB36|| align=right|16,4|| align=right|2,202|| align=right|0,195|| align=right|2,74|| align=right|3,267||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124490)||2001 RF36|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,110|| align=right|5,75|| align=right|3,621||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124491)||2001 RE38|| align=right|17,2|| align=right|2,381|| align=right|0,187|| align=right|0,91|| align=right|3,672||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124492)||2001 RO38|| align=right|15,8|| align=right|2,525|| align=right|0,132|| align=right|3,39|| align=right|4,011||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124493)||2001 RT43|| align=right|16,3|| align=right|2,431|| align=right|0,106|| align=right|5,59|| align=right|3,790||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124494)||2001 RE44|| align=right|16,0|| align=right|2,261|| align=right|0,113|| align=right|5,91|| align=right|3,398||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124495)||2001 RR44|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,202|| align=right|3,62|| align=right|3,847||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124496)||2001 RS44|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,168|| align=right|1,69|| align=right|3,694||MBA||13. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124497)||2001 RF45|| align=right|15,0|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|7,42|| align=right|3,794||MBA||12. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124498)||2001 RS45|| align=right|17,0|| align=right|2,317|| align=right|0,199|| align=right|3,25|| align=right|3,526||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124499)||2001 RK46|| align=right|15,9|| align=right|2,301|| align=right|0,311|| align=right|3,62|| align=right|3,490||MBA||12. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124500)||2001 RL49|| align=right|16,4|| align=right|2,268|| align=right|0,148|| align=right|4,61|| align=right|3,416||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek